Гвајпариме има више значења:

 Гвајпариме (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гвајпариме (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику